Папулино — название населённых пунктов в России:

 Папулино — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Папулино — деревня в Чухломском районе Костромской области.

См. также 
 Папулин